Vaarkali ist der Name folgender geographischer Objekte:

 ein Dorf der Landgemeinde Rõuge im Kreis Võru, Estland
 ein Dorf der Landgemeinde Võru im Kreis Võru, Estland